Joseph Wolff peut désigner :
 Joseph Wolff (1795-1862), missionnaire britannique ;
 Joseph C. Wolff (1849-1896), homme politique américain ;
 Joseph Wolff (1902-1988), homme politique français.